De 2. Bundesliga 1995/96 was het 22ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De topdrie promoveerde naar de Bundesliga. Het was het eerste seizoen dat een overwinning goed was voor drie in plaats van twee punten.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

VfL Bochum
Bijgaand een overzicht van de spelers van VfL Bochum, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Klaus Toppmöller de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
Bundesliga 1995/96
DFB-Pokal 1995/96
Finale DFB-Pokal 1996

Duits competitievoetbal 1995/96
Seizoen 1995/96